Микасуки или хитчити-микасуки (Hitchiti, Hitchiti-Mikasuki, Miccosukee, Mikasuki, Mikasuki Seminole) — язык маскогской семьи. Число носителей — около 500 человек на юге Флориды, принадлежащие к племенам микасуки (микосуки) и семинолов. Представляет собой диалект языка хитчити, ныне исчезнувшего.

Фонетика

Гласные 

Различаются три тона: высокий, низкий и нисходящий. Долгота гласных играла смыслоразличительную роль, например: eche («рот») — eeche («олень»); ete («глаз») — eete («огонь»).

Согласные

Грамматика 
К существительным присоединяются различные суффиксы, например:

Свободно стоящие местоимения (aane «я», chehne «ты», pohne «мы» и др.) существуют, но используются редко - вместо них для обозначения лица чаще используются глагольные суффиксы.

Письменность 
Язык микасуки пользуется письменностью на основе латинского алфавита. Гласные произносятся следующим образом:

Согласные:

Высокий тон обозначается знаком акута, низкий — грависа, нисходящий тон — при помощи акута, но особым образом - для долгих гласных он помещается между двумя одинаковыми знаками гласного, в других случаях помещается над следующим согласным:

В медленной речи различается звук [ə] между согласными в сочетаниях kl, kw и kn.

Примеры

Глаголы

Числительные

Термины родства

Примечания

Ссылки

Литература 
 West, J. & Smith, N. A Guide to the Miccosukee Language, Miami: Miccosukee Corporation 1978.
 West, J. The Phonology of Mikasuki in Studies in Linguistics 1962, 16:77-91.

Мускогские языки
Языки США